
Termin -{Db}- ima više značenja.

 Dubnijum, hemijski element.
 Decibel, logaritamska jedinica za sve fizičke veličine kada se izračunavaju kao nivoi.

Скраћенице